Slag bij Heiligerlee (1536), een veldslag tussen de hertogdommen Bourgondië en Gelre tijdens de Gelderse Oorlogen nabij het plaatsje Heiligerlee in de provincie Groningen
 Slag bij Heiligerlee (1568), een veldslag tussen de Nederlandse opstandelingen en het Spaanse leger tijdens de Tachtigjarige Oorlog nabij het plaatsje Heiligerlee in de provincie Groningen